U-128 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu U-127 z okresu I wojny światowej
 U-128 – niemiecki okręt podwodny typu IXC z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-128 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-128 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UC III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich